Araricá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araricá (ort), Rio Grande do Sul, 
 Araricá (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar